Mona Simpson (schrijver), een schrijver van romans
Mona Simpson (personage), een personage uit “The Simpsons”.